

Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Михайловський район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Німецький національний район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Петропавловський район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Поспіліхинський район, Алтайський край
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Туймазинський район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Ніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Миколаївська сільська рада

ru:Николаевский сельсовет